Бегство короля Коджона в русскую миссию () связано с событиями корейской истории конца XIX века. Король Коджон нашёл убежище в дипломатической миссии Российской империи, тайно покинув дворец Кёнбоккун, и оттуда руководил страной с 11 февраля 1896 года по 20 февраля 1897 года. Вместе с ним находился принц Сунджон. Побег был подготовлен его прорусски настроенным сторонником Ли Бомджином, консулом Карлом Ивановичем Вебером и другими.

Событием, предшествовавшим побегу, стало убийство королевы Мин японцами под командованием Миуры Горо. Это и угроза государственного переворота уменьшило симпатии населения Чосона к приверженцам Японии и увеличило поддержку консерваторов-сторонников королевы. Члены правительства были убиты или бежали.

После побега короля в российскую миссию Россия и западные страны получили концессии. Усиление влияния России вызвало в Корее недовольство, и это заставило короля примерно через год вернуться в Токсугун.

Здание российской миссии было построено в неоренессансном стиле по проекту А.Ф. Середина-Сабатина в 1888 году. Оно стало первым зданием европейского типа в Корее. После бомбёжек во время Корейской войны уцелела только одна трёхэтажная башня.

Примечания

Литература 
 Eckert, Carter J., et al. (1990). Korea old and new: A history. Seoul: Ilchokak. ISBN 0-9627713-0-9., стр. 230–232.

Ссылки 
 Ван Коджон в Русской Миссии

1896 год в Азии
1890-е годы в Корее
История Кореи
События в Сеуле

Российско-корейские отношения